Onoto peut désigner :

Toponymes

Onoto : chef-lieu de la municipalité de Juan Manuel Cajigal dans l'État d'Anzoátegui ; 
 San Rafael de Onoto : municipalité de l'État de Portuguesa ;
 San Rafael de Onoto : chef-lieu de la municipalité de San Rafael de Onoto dans l'État de Portuguesa ;
 Capitale San Rafael de Onoto : l'une des trois divisions territoriales et statistiques de la municipalité de San Rafael de Onoto dans l'État de Portuguesa ;

Botanique 
 Onoto : une des appellations de Bixa orellana ou roucou, arbre ou arbuste des régions d'Amérique tropicale.

Entreprise
 Onoto fabrique de motocycles (disparue)
 Onoto, stylo-plume fabriqué par De La Rue, voir 

Homonymie de toponyme